Saint-Seurin est le nom de plusieurs églises :

France

Gironde 
 Basilique Saint-Seurin, Bordeaux
 Église Saint-Seurin, Gabarnac
 Église Saint-Seurin, Galgon
 Église Saint-Seurin, Lamarque
 Église Saint-Seurin, Rions
 Église Saint-Seurin, Saillans

Voir aussi 
 

Seurin
~